Das Thailand Masters 2020 im Badminton fand vom 21. bis zum 26. Januar 2020 im Indoor Stadium Huamark in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Chen Long (zurückgezogen)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Ng Ka Long (Champion)
 Kanta Tsuneyama (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (1. Runde)
 Kantaphon Wangcharoen (1. Runde)
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Wang Tzu-wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 An Se-young (Finale)
 Carolina Marín (Halbfinale)
 Saina Nehwal (1. Runde)
 Sung Ji-hyun (1. Runde)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Sayaka Takahashi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (1. Runde)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 He Jiting / Tan Qiang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Li Wenmei / Zheng Yu (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Finale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Champions)
 He Jiting / Du Yue (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2020